Plaatsen in de Verenigde Staten
Ridgeway (Alaska)
Ridgeway (Iowa)
Ridgeway (Missouri)
Ridgeway (Ohio)
Ridgeway (South Carolina)
Ridgeway (Virginia)
Ridgeway (Wisconsin)

 Plaatsen in Canada
 Ridgeway (Ontario)